Podio ima više značenja:
 Podio, Cuneo
 Podio, Torino